Benad ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Benad (* 1932), deutscher Mediziner
 Matthias Benad (* 1951), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Sandra Benad (* 1973), deutsche Säbelfechterin
 Ursula Benad, deutsche Handballspielerin